Campionato africano di pallavolo femminile
Campionato africano di pallavolo maschile